Federico Taddia – autore televisivo, saggista, conduttore televisivo, giornalista e conduttore radiofonico italiano
 Gherardo Taddia – politico italiano
 Teseo Taddia – martellista italiano
 Vittorio Taddia – ex calciatore italiano